Нико́льское:
 Никольское — село Данковского района Липецкой области
 Никольское — деревня Тихвинского сельского поселения Добринского района Липецкой области
 Никольское — село Хворостянского сельского поселения Добринского района Липецкой области
 Никольское — село Задонского района Липецкой области
 Никольское — деревня Измалковского района Липецкой области
 Никольское — село Краснинского района Липецкой области
 Никольское — село Введенского сельского поселения Липецкого района Липецкой области
 Никольское — село Стебаевского сельского поселения Липецкого района Липецкой области
 Никольское — деревня Тербунского района Липецкой области
 Никольское — село Усманского района Липецкой области
 Никольское — деревня Братовского сельского поселения Чаплыгинского района Липецкой области
 Никольское — село Троекуровского сельского поселения Чаплыгинского района Липецкой области

См. также 
 Никольское